Белановце може бити:

 Белановце (Лесковац), насељено место града Лесковца, Јабланички округ, Република Србија;
 Белановце (Владичин Хан), насељено место у општини Владичин Хан, Република Србија;
 Белановце (Липково), насељено место у општини Липково, Северна Македонија.